Sonobe bezeichnet:
 Sonobe (Hyōgo), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo; (eingemeindet nach Tamba)
 Sonobe (Han), ein Lehen mit Sitz in der Präfektur Hyōgo

Sonobe ist der Familienname folgender Personen:
 Tsutomu Sonobe (* 1958), japanischer Fußballspieler